JCU est un sigle qui peut désigner :
 James Cook University (en français, Université James-Cook), une université publique située à Townsville, au Queensland, en Australie ;
 John Carroll University (en français, Université John-Carroll), une université américaine située à University Heights, dans l'Ohio.

JCU est un code qui peut désigner :
 Héliport de Ceuta, un héliport situé dans l'enclave espagnole de Ceuta en Afrique du Nord, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports